Bäckertjärn kan syfta på:
Bäckertjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Bäckertjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn